Saint Mary o St. Mary puede referirse a los siguientes lugares:

Lugares reales 

Antigua y Barbuda
 Parroquia de Saint Mary (Antigua y Barbuda).

Estados Unidos
 St. Mary (Misuri), ciudad en el condado de Ste. Genevieve, estado estadounidense de Misuri.
 St. Mary of the Woods (Indiana), lugar designado por el censo en el condado de Vigo, estado estadounidense de Indiana.
 Glen St. Mary, pueblo en el condado de Baker, estado estadounidense de Florida.
 Condado de Saint Mary, Maryland.
 Municipio de St. Mary (condado de McLean, Dakota del Norte).
 Municipio de St. Mary (condado de Hancock, Illinois).
 Municipio de St. Mary (condado de Waseca, Minnesota).
 Parroquia de St. Mary, Luisiana.
 Lago Saint Mary, parque nacional Los Glaciares, Montana.
 Calle 143 Este–Calle St. Mary (línea Pelham), estación en la línea Pelham del Metro de Nueva York.

Francia
 Saint-Mary, población y comuna en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente, Francia.
 Saint-Mary-le-Plain, población y comuna en la región de Auvernia, departamento de Cantal, Francia.

Jamaica
 Parroquia de Saint Mary (Jamaica).

Reino Unido
 30 St Mary Axe, rascacielos de Londres.
 St. Mary Bishophill Junior, iglesia en York, Inglaterra.
 St. Mary in the Marsh, parroquia civil y un pueblo del distrito de Folkestone and Hythe, en el condado de Kent (Inglaterra).
 Estadio St. Mary's, campo de fútbol en el que juega el Southampton FC.

Lugares ficticios 
 St. Mary Mead, pueblito ficticio creado por Agatha Christie.